Koźmin (gromada w powiecie krotoszyńskim)
 Koźmin (gromada w powiecie tureckim)
 Koźmin-Zachód (gromada) (powiat krotoszyński)

Zobacz też: gromada Koźminek, gromada Koźminiec